Cariboo-Nord est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique (Canada), située dans l'intérieur de la province. 

Sa députée actuelle est la libérale Coralee Oakes.

Liste des députés

Résultats électoraux

Références

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique